Александров, Николай Григорьевич:
 Александров, Николай Григорьевич (1871—1930) — русский и советский актёр.
 Александров, Николай Григорьевич (1908—1974) — советский правовед.